Ourobranquense – abitanti di Ouro Branco (Alagoas)
Ourobranquense – abitanti di Ouro Branco (Minas Gerais)
Ourobranquense – abitanti di Ouro Branco (Rio Grande do Norte)